Andreas Bødtker Christensen () este un fotbalist danez. Joacă ca apărător și actuala lui echipă este FC Barcelona din La Liga.

Cluburi

Palmares

Campionatele naționale 
Echipa de tineret a lui Chelsea
FA Youth Cup: 2013–14
UEFA Youth League: 2014–15

Chelsea
UEFA Champions League: 2020–21
UEFA Europa League: 2018–19
Vice-campion FA Cup: 2019–20 
Vice-campion EFL Cup: 2018–19

Referințe 

Nașteri în 1996
Fotbaliști danezi
Fotbaliști ai Chelsea FC
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2018
Fotbaliști ai FC Barcelona